Sanford steht für:
 Sanford (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sanford (Schreibprodukte), Hersteller von Schreibgeräten und Zeichenbedarf
 Sanford (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

Sanford ist der Name folgender 

Orte:

– in Kanada:
 Sanford (Manitoba)

– in den Vereinigten Staaten:
 Sanford (Alabama)
 Sanford (Colorado)
 Sanford (Florida)
 Sanford (Georgia)
 Sanford (Kansas)
 Sanford (Maine)
 Sanford (Maryland)
 Sanford (Michigan)
 Sanford (Mississippi)
 Sanford (New York)
 Sanford (North Carolina)
 Sanford (Pennsylvania)
 Sanford (Tennessee)
 Sanford (Texas)
 Sanford (Virginia)
 Sanford (West Virginia)
 Sanford Farms (Florida)
 Sanford Hill (Tennessee)
 Sanford Springs (Alabama)

geografischer Objekte:
 Sanford Stadium, Stadion in Athens, Georgia, Vereinigte Staaten
 Sanford Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika
 Mount Sanford, Schildvulkan in Alaska, Vereinigte Staaten

astronomischer Objekte:
 Sanford (Mondkrater), Mondkrater

Siehe auch:
 Sandford
 Sandfort